Das Butlins Grand Masters 1983 (Butlin’s Masters) war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der englische Titelverteidiger Eric Bristow den Schotten Jocky Wilson.

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1983. In: mastercaller.com, abgerufen am 8. Januar 2023.
 1983 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 8. Januar 2023.
 Eric Bristow vs. Jocky Wilson - 1983 BDO Grand Masters FINAL. In: youtube.com (25. Januar 2019).

1983
Dartveranstaltung 1983